Rathaus Norden steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Norden)
 Neues Rathaus (Norden)